Mužská dvouhra Erste Bank Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl britský tenista Andy Murray, který do turnaje nezasáhl pro dlouhodobé zranění kyčle.

Vítězem se stal 23letý nenasazený Francouz Lucas Pouille, jenž ve finále za 1.13 hodin zdolal 32letou turnajovou osmičku a krajana Jo-Wilfrieda Tsongu po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4, když ani jednou nepřišel o podání. Oplatil mu tak únorovou finálovou porážku z Marseille. V probíhající sezóně si připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první z kategorie ATP 500.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2017
ATP World Tour 2017